Der Gouverneur steht für:

 Der Gouverneur (Andrejew), eine Erzählung von Leonid Andrejew 
 Der Gouverneur (Film), ein deutsches Filmdrama (1939)